Ozanam è il cognome di varie personalità:

 Jacques Ozanam (1640-1717), matematico francese
 Frédéric Antoine Ozanam (1813-1853), storico e saggista cattolico beatificato da Giovanni Paolo II